В одиночному розряді тенісного турніру Fortis Championships Luxembourg 1999, який проходив в рамках Туру WTA 1999, Кім Клейстерс здобула титул, у фіналі перемігши Домінік Ван Рост 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

Відсутня
 Домінік Ван Рост (фінал)
 Яна Новотна (1-ше коло)
 Іріна Спирля (1-ше коло)

 Анке Губер (2-ге коло)
 Сільвія Фаріна (чвертьфінал)
 Сільвія Плішке (1-ше коло)
 Анна Кремер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Luxembourg Open
Тур WTA 1999